Навас-де-Эстена () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 146,54 км². Население — 355 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля